Морріс () — англійське і шотландське прізвище, похідне від давньофранцузького особового імені Maurice, принесеного до Британії норманами.

Особи

Б 
 Бенні Морріс (; 1948) — ізраїльський історик, професор Університету Бен-Гуріона.

В 
 Вільям Морріс (; 1834—1896) — англійський художник, письменник, теоретик мистецтва.

Г 
 Говернер Морріс (; 1752—1816) — державний діяч США.

Д 
 Девід Морріс (; 1984) — австралійський фристайліст, спеціаліст з акробатики, олімпійський медаліст (2014).
 Девон Морріс (; 1961) — ямайський легкоатлет, що спеціалізувався з бігу на 400 метрів.
 Дерек Морріс (; 1978) — канадський хокеїст.
 Десмонд Морріс (; 1928) — британський етолог, зоолог, антрополог.
 Джон Морріс (, відомий як Джонні Мо; 1978) — канадський керлінгіст, дворазовий олімпійський чемпіон (2010, 2018).
 Джонні Морріс (; 1923—2011) — англійський футболіст.
 Джордан Морріс (; 1994) — футболіст США.

Є 
 Єва Морріс (, уроджена Шарп, ; 1885—2000) — британська супердовгожителька.

К 
 Кеннет Морріс (, ; 1879—1937) — валлійський письменник та теософіст.
 Кетрін Морріс (; 1969) — американська акторка.
 Кріс Морріс (; 1963) — ірландський футболіст.

М 
 Майкл Морріс (; 1947) — президент, головний виконавчий директор і директор представництва американської компанії Electric Power, в м. Колумбус, штат Огайо.
 Маргаретта Морріс (; 1797—1867) — американська ентомологиня.
 Маріо Морріс (; 1968) — англійський вуличний артист.
 Маркіфф Морріс (; 1989) — американський професіональний баскетболіст, важкий форвард.
 Маркус Морріс (;  1989) — американський баскетболіст, форвард.
 Марен Морріс (; 1990) — американська співачка.
 Метт Морріс (; 1974) — британський інженер та конструктор болідів Формула-1.

Н 
 Нева Морріс (, уроджена — Фрід, ; 1895—2010) — американська супердовгожителька.

Р 
 Рей Морріс (; 1992) — британська співачка та автор пісень.
 Рікардо Морріс (; 1992) — ямайський футболіст, півзахисник.
 Роберт Морріс (; 1734—1806) — американський підприємець, фінансист.
 Роберт Теппен Морріс (; 1965) — ад'юнкт-професор Массачусетського технологічного інституту.

С 
 Сенді Морріс (; 1992) — американська легкоатлетка.

Т 
 Ташрік Морріс (; 1994) — південноафриканський футболіст

У 
 Уна Морріс (; 1947) — ямайська легкоатлетка.

Ф 
 Фред Морріс (; 1893—1962) — англійський футболіст.

Ч 
 Чарльз Вільям Морріс (; 1901—1979) — американський філософ, один із засновників семіотики.
 Честер Морріс (, уроджений — Джон Честер Брукс Морріс, ; 1901—1970) — американський актор.

Примітки